Neath steht für:
 Neath (Wales), Stadt in Wales
 Neath (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Neath (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 River Neath, Fluss in Wales
 Neath (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Neath Port Talbot County Borough, Principal Area in Wales
 Neath FC, ehemaliger walisischer Fußballverein